Kissinger peut faire référence à :
 Henry Kissinger (né en 1923), diplomate américain, secrétaire d'État de l'administration républicaine de Richard Nixon
 Kissinger Associates, cabinet de conseil fondé par Henry Kissinger
 Kissinger Lecture, série de conférences
 Les Kissinger cables, câbles diplomatiques produits par les États-Unis entre 1973 et 1976 et publiés par WikiLeaks en 2013

Voir aussi